

Aziende
Didi Chuxing - impresa di trasporti cinese

Musica
Didi - canzone di Khaled del 1992

Persone
Nome
Didi (Valdir Pereira) - calciatore brasiliano, nato nel 1928
Didi (Diedja Maglione Roque Barreto) - calciatore brasiliano, nato nel 1963
Didi (Sebastião Pereira do Nascimento ) - calciatore brasiliano, nato nel 1976
Didi (Cleidimar Magalhães Silva) - calciatore brasiliano, nato nel 1982
Didi (Didac Rodríguez González) - calciatore spagnolo, nato nel 1985
Didi (Vinicius José Ignácio) - calciatore brasiliano, nato nel 1991

Cognome
Mohamed Amin Didi - politico maldiviano
Ibrahim Muhammad Didi - politico maldiviano
Muhammad Fareed Didi - sultano delle Maldive